Чугунов — прізвище.

Відомі носії:
 Чугунов Віктор Костянтинович (1916—1945) — льотчик-винищувач, Герой Радянського Союзу, капітан.
 Чугунов Дмитро В'ячеславович (нар. 1968)
 Чугунов Дмитро Олександрович (нар. 1986)